Grand Prix Europy 2008, były drugą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Zawody o Grand Prix Europy rozegrane zostały po raz ósmy, po raz pierwszy w Lesznie.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą Jarosław Hampel oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Damian Baliński i Krzysztof Buczkowski). Lista stałych uczestników (z numerami):

 (11) Bjarne Pedersen (Dania) → (19) Luboš Tomíček
 (9) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Lukas Dryml (Czechy)
 (15) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (3) Jason Crump (Australia)
 (6) Greg Hancock (USA)
 (16) Jarosław Hampel (Polska)
 (2) Leigh Adams (Australia)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (14) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (5) Hans Andersen (Dania)
 (7) Rune Holta (Polska)
 (12) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (8) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (4) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Damian Baliński (Polska)
 (18) Krzysztof Buczkowski (Polska)

Leigh Adams, Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak i Damian Baliński są w sezonie 2008 reprezentantami miejscowej Unii Leszno.

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Słowenii - Tomasz Gollob.

Bieg po biegu 
 (60.91) N.Pedersen, Harris, L.Dryml, Tomicek
 (60.82) Hancock, Hampel, Lindgren, Crump
 (60.63) Jonsson, Adams, Kasprzak, Andersen
 (59.44 - NCD) Gollob, Iversen, Nicholls, Holta
 (60.62) Adams, Tomicek, Lindgren, Holta
 (59.94) Jonsson, Crump, Harris, Iversen
 (60.10) Hancock, N.Pedersen, Nicholls, Kasprzak
 (60.09) Gollob, Hampel, Andersen, L.Dryml
 (60.47) Gollob, Crump, Kasprzak, Tomicek
 (60.85) Andersen, Harris, Lindgren, Nicholls
 (60.04) Hampel, Iversen, N.Pedersen, Adams
 (60.25) Hancock, Holta, Jonsson, L.Dryml
 (60.96) Hancock, Iversen, Andersen, Tomicek
 (60.38) Hampel, Holta, Harris, Kasprzak
 (60.45) N.Pedersen, Lindgren, Gollob, Jonsson
 (60.19) Adams, Crump, L.Dryml, Nicholls
 (60.28) Hampel, Jonsson, Tomicek, Nicholls (d4)
 (60.38) Adams, Hancock, Gollob, Harris
 (60.67) N.Pedersen, Crump, Andersen, Holta
 (61.14) Iversen, Lindgren, Kasprzak, L.Dryml
 Półfinały:
 (60.73) Adams, Hancock, Iversen, Jonsson
 (60.19) Hampel, N.Pedersen, Gollob, Crump (w) 
 Finał:
 (60.23) Adams (6), Hancock (4), N.Pedersen (2), Hampel (0)

Opis 
Zawody o Wielką nagrodę Europy po raz pierwszy odbyły się w Lesznie. Zwyciężył reprezentant Australii, od lat jeżdżący w miejscowej Unii Leigh Adams, rewanżując się tym samym za kompromitujący występ w GP Słowenii. Pozostałe miejsca na podium zajęli Greg Hancock i Nicki Pedersen. Na czwartym miejscu zakończył zawody inny zawodnik Unii Leszno, jeżdżący w turnieju z dziką kartą Jarosław Hampel. 

Słabiej spisali się pozostali Polacy. Choć Tomasz Gollob rozpoczął od 3 wygranych biegów, nie udało mu się awansować do finału. Jego wpadkę wykorzystał Nicki Pedersen i to Duńczyk został liderem klasyfikacji generalnej. W objęciu prowadzenia pomogła Pedersenowi kontrowersyjna decyzja sędziego, który wykluczył w półfinale Jasona Crumpa. Przez trzy i pół okrążenia Duńczyk jechał przed Australijczykiem. Na ostatnim łuku Crump wyprzedził rywala, a znany z ostrej jazdy aktualny mistrz świata upadł na tor. Sędzia wykluczył Crumpa choć po licznych powtórkach większość ekspertów uznało, że powinien podjąć odmienna decyzję.

Fatalnie spisali się pozostali reprezentanci Polski. Rune Holta zdobywając 4 punkty był 12, a jeżdżący od początku kariery na tutejszym torze Krzysztof Kasprzak był 14 po wywalczeniu zaledwie 3 „oczek”.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Europa
2008
2008 w polskim sporcie
Sport w Lesznie